Бори́с Матве́ев:
 Матвеев, Борис Амеевич (1948—2016) — израильский художник-ювелир.
 Матвеев, Борис Васильевич (1928—2006) — советский музыкант, ударник, солист оркестра Эдди Рознера.
 Матвеев, Борис Константинович (1926—2014) — советский учёный-геолог.
 Матвеев, Борис Львович (1884—1953) — генерал-майор РИА, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 
 Матвеев, Борис Степанович (1889—1973) — советский зоолог.